Anna (voornaam)
 Ånn, plaats in Finland
 ANN, Neuraal netwerk

Historisch
 Slag bij Fort Anne, 1777

Personen
 Julia Ann (1969), Amerikaans pornoactrice, stripper en Penthouse Pet 
 Keren Ann 1974), Israëlisch-Nederlands zanger en liedschrijver
 Stevie Ann (1986), Nederlands zangeres en liedschrijfster

Topografie
 Fort Ann, stad in Washington County 
 Lake Ann, plaats (village) in de Amerikaanse staat Michigan 
 Saint Ann (Jamaica), parish van Jamaica
 St. Ann (Missouri), plaats (city) in de Amerikaanse staat Missouri 

Media
 Ann (Q65), een lied van Q65